Supercupa Ciprului () este competiția fotbalistică anuală de supercupă din Cipru, disputată între campioana din Prima Divizie Cipriotă și câștigătoarea Cupei Ciprului, fiind organizată începând cu anul 1951. Dacă o echipă realizează dubla câștigând și cupa și campionatul, atunci adversara ei din finală este finalist Cupei.

Ediții

Performanță după club

Legături externe
Cyprus - List of Super Cup Finals, RSSSF.com

Fotbal în Cipru
Cipru